Budde är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Agnete Sophie Budde (1660–1678), dansk adelsdam
 Gustav Budde-Lund (1846–1911), dansk zoolog
 Jan Adolph Budde (1811–1906), norsk agronom
 Jöns Budde (1400-talet), svensk munk och författare
 Karl Budde (1850–1935), tysk teolog
 Leopold Budde (1836–1902), dansk skolman och författare
 Oluf Budde (1682–1744), dansk-norsk sjöofficer
 Vincens Budde (1660–1729), norsk militär